Hummeltjärn kan avse:
Hummeltjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Hummeltjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn